Dagon steht für:

 Dagān (Dagon in hebräischer Leseweise), eine in Mesopotamien und Syrien verehrte Gottheit

Literatur und Film:
 Dagon (Roman), Roman des US-amerikanischen Autors Fred Chappell
 Dagon (Kurzgeschichte), Erzählung von H. P. Lovecraft
 Dagon (Film), auf der Lovecraft-Erzählung The Shadow Over Innsmouth basierender spanischer Film von 2001
 Dagon, mehrfach ausgezeichnetes britisches Horror-Fanzine, siehe Carl T. Ford
 Prix Dagon, bis 1980 Name des frankokanadischen Science-Fiction-Literaturpreises Prix Solaris

Geographie:
 Dagon (Kalifornien), Gemeinde in Amador County, Kalifornien, USA
 bis 1755 Name einer Stadt im Reich der Mon, heute Rangun in Myanmar

Astronomie:
 Dagon (Fomalhaut b), ein den Stern Fomalhaut umlaufendes astronomisches Objekt

Biologie:
 Dagon (Gattung), Gattung der Edelfalter

Familienname:
 Étienne Dagon (* 1960), Schweizer Schwimmer